Miejscowości w USA:
 Somers – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Somers – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Somers – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
 Somers – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Somers – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Somers – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w USA:
 Somers (ang. Somers Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Somers (ang. Somers Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Somers (ang. Somers Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Somers (ang. Somers Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Somers (ang. Somers Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha